Емца:
 Емца — посёлок в Архангельской области.
 Емца — река в Архангельской области.
 Емца — Емецкий конец в городе Старая Русса.

См. также 
 Емец